Kamel kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Joseph Kamel
 Jiří Josef Camel

Robotskapade auktorsförkortningar